Collegio plurinominale Puglia - 04 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio plurinominale Puglia - 04 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020